USA
Rensselaer, település Indiana államban
Rensselaer, település New York államban